

События 
 Консулы имп. Феодосий II (XIII раз) и имп. Валентиниан III (III раз).
 Осада Гиппон-Регия вандалами Гейзериха. 28 августа — Смерть Блаженного Августина.
 Святой Патрик достигает Ирландии.
 Вторжение сунских войск в Хэнань и разгром их табгачами.
 Хэлянь Дин заключил союз с Сун, обещав поделить «Север» Китая.
 Тоба Тао заключил союз с Западной Цинь, теснимой хуннами Хэси.
 Династический переворот в Северной Янь. Кровопролитие после смерти Фэн Ба.
 Сяньбийцы Западной Цинь вторглись в Шэньси, а их земли заняли тогонцы.
 Поход табгачей на жужаней и бегство жужаней. Умер хан Датань.

Родились 
 Сидоний Аполлинарий
 Сиагрий
 Юлий Непот, западноримский император.

Скончались 
 28 августа — Августин, епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник и политик католической церкви.
 Юйцзюлюй Датань

См. также